O nome Paul foi usado para dar nome a cinco ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste, um no Pacífico noroeste e um

Pacífico nordeste:
 Tempestade tropical Lane (1978) - Tempestade tropical que atingiu a costa de Baja California Sur e Sinaloa, México.
 Furacão Paul (1982) - Furacão de categoria 2 que atingiu a costa pacífica da América Central e do México, causando mais de 1.000 fatalidades.
 Tempestade tropical Paul (1994) - Tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Tempestade tropical Paul (2000) - Tempestade tropical a oeste da costa do México. Nunca ameaçou a costa.
 Furacão Paul (2006) - Furacão de categoria 2 que atingiu a costa de Sinaloa, México, causando 4 fatalidades.

Pacífico noroeste:
 Tempestade tropical Paul (1999) - Tempestade tropical que causou danos leves no sul do Japão e nordeste da China.

Região da Austrália:
 Ciclone Paul (2000) - Ciclone equivalente a um furacão de categoria 4 que afetou a costa noroeste da Austrália no início de sua existência.

Desambiguação